Buglyos fátyolvirág, vagy Magyar szappangyökér (Gypsophila paniculata L.) 
 Homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata)
 Kúszó fátyolvirág (Gypsophila repens)